Castendyck ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wilhelm Ludwig Castendyck (1803–1849), deutscher evangelischer Pfarrer und Superintendent  
 Wilhelm Castendyck (1824–1895), deutscher Bergingenieur

Siehe auch:
 Castendyk
 Kastendiek